|-
| 82901 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 82902 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82903 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82904 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82905 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82906 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82907 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82908 - || || 19 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 82909 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82910 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82911 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82912 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82913 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82914 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82915 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82916 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82917 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82918 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82919 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82920 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82921 - || || 18 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82922 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82923 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82924 - || || 24 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82925 - || || 24 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82926 Jacquey || || 25 d'agost, 2001 || Pises || Pises
|-
| 82927 - || || 25 d'agost, 2001 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 82928 - || || 19 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 82929 - || || 20 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 82930 - || || 24 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 82931 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82932 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82933 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82934 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82935 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82936 - || || 25 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 82937 - || || 26 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 82938 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82939 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82940 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82941 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82942 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82943 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82944 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82945 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82946 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82947 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82948 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82949 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82950 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82951 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82952 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82953 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82954 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82955 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82956 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82957 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82958 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82959 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82960 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82961 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82962 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82963 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82964 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82965 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82966 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82967 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82968 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82969 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82970 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82971 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82972 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82973 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82974 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82975 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82976 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82977 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82978 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82979 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82980 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82981 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82982 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82983 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82984 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82985 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82986 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82987 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82988 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82989 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82990 - || || 25 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 82991 - || || 27 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82992 - || || 27 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 82993 - || || 28 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 82994 - || || 30 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 82995 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82996 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82997 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82998 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82999 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83000 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2